Адриа́н Миха́йлович Усти́нов (1870—1937) — действительный статский советник, московский вице-губернатор в 1910—1916 годах, внучатый племянник дипломата М. М. Устинова.

Происхождение 
Родился в семье дворян-нуворишей. Основатель рода — петербургский и саратовский купец и промышленник Михаил Адрианович Устинов (1755—1836). К этому же роду принадлежали дипломат Алексей Михайлович Устинов (1879—1937) и актёр Питер Устинов (1921—2004).

Отец — Михаил Васильевич Устинов (1825—1899), внук родоначальника, мать — Мария Ивановна Цимбалина (ок. 1840 — ок. 1920). Помимо Адриана, в семье было ещё пятеро детей.

Государственная служба 
В 1893 году окончил IX классом Императорское училище правоведения (54-й выпуск).

Около 1899 назначается секретарем губернского присутствия. Не позднее 1904 года становится непременным членом губернского присутствия. В 1899 году значится коллежским асессором, в 1904 — надворным советником, в 1909 — статским советником.

10 апреля 1910 года становится московским вице-губернатором. Обстоятельства назначения Устинова В. Ф. Джунковский, тогдашний губернатор, описывает следующим образом:

25 марта скончался вице-губернатор А. С. Федоров. <…> На место Федорова <…> был назначен А. М. Устинов. Когда А. С. Федоров заболел и, по мнению врачей, дни его были сочтены, я тогда же остановился на мысли провести в вице-губернаторы А. М. Устинова, и, как только бедный Федоров скончался, я позвонил по телефону П. А. Столыпину в Петербург и, доложив о кончине Федорова, просил, в личное мне одолжение, назначить на его место Устинова, что к моему большому удовлетворению и было им исполнено.

Устинов, по словам Джунковского, «представлял собой тип честнейшего, благороднейшего, весьма образованного чиновника. <…> Это был кабинетный работник, но широких взглядов <…> Это был один из самых неоценимых, близких мне, дорогих и преданных сотрудников <…>».

Через некоторое время после своего назначения вице-губернатором Устинов был произведён в действительные статские советники.

Находился в должности до 15 августа 1916 года. Его преемником стал граф Н. В. Клейнмихель.

После революции 
После 1917 года неоднократно арестовывался. Последний арест последовал 30 сентября 1937 года. 15 ноября того же года приговорен к высшей мере наказания по обвинению в контрреволюционной агитации. Расстрелян 16 ноября 1937 года. Похоронен на Бутовском полигоне. Реабилитирован в июне 1989 года.

Семья 
Женился ещё очень молодым человеком на Марии Владимировне Быстрицкой (в девичестве Лестрад). Будучи к тому времени разведённой со своим первым мужем, Павлом Михайловичем Быстрицким (1855 — ?), и имея троих детей, она была старше Устинова на десяток лет. Общих детей у них не было. Свои дни Мария Владимировна окончила в доме умалишённых. Умерла до революции.

Дети Устиновой (носили фамилию отца — Быстрицкие):
 Федор Павлович (1878 — после 1934), офицер царской, затем — Красной армии, в 1930-е годы репрессирован; детей не имел.
 Владимир Павлович (1882—1934), авиатор, был женат на Софье Павловне Ганской, сестре А. П. Ганского, был русским авиационным агентом в Париже, после революции остался с семьей за границей; дочь — Кира Владимировна Быстрицкая (1906—1909), замужем за Борисом Владимировичем Веневитиновым, детей не имела.
 Мария Павловна (1886—1973), замужем за Борисом Николаевичем Людоговским (1882—1965); сын — Адриан Борисович Людоговский (1911—1988), крестник Адриана Михайловича Устинова (крестной была мать вице-губернатора, Мария Ивановна).

Следует отметить, что Адриан Михайлович унаследовал имя от своего прапрадеда, а также от двоюродного деда, своего полного тёзки — Адриана Михайловича Устинова (1802—1882). Более Адрианов среди Устиновых не было. Однако имя передалось упомянутому выше крестнику, который, в свою очередь, назвал тем же именем своего сына — Адриана Адриановича Людоговского (р. 1954). Кроме того, Адрианом был назван побочный сын старшего Адриана Михайловича, А. А. Крюков.

Примечания 

Выпускники Императорского училища правоведения
Московские вице-губернаторы
Действительные статские советники
Расстрелянные и похороненные на Бутовском полигоне
Посмертно реабилитированные в СССР

Адриан